

Geografia

Austria 
 Thalheim – ex comune ora frazione di Kapelln, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Thalheim – frazione di Pöls-Oberkurzheim, comune nel distretto di Murtal (Stiria)
 Thalheim bei Wels – comune nel distretto di Wels-Land (Alta Austria)

Germania 
 Maria Thalheim – ex comune ora frazione di Fraunberg, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Thalheim – ex comune ora frazione di Bissingen, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Thalheim – ex comune ora frazione di Bitterfeld-Wolfen, città nel circondario dell'Anhalt-Bitterfeld (Sassonia-Anhalt)
 Thalheim – ex comune ora frazione di Dornburg, comune nel distretto di Gießen (Assia)
 Thalheim – frazione di Happurg, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Thalheim – ex comune ora frazione di Leibertingen, comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Thalheim – ex comune ora frazione di Mittweida, città nel circondario della Sassonia Centrale (Sassonia)
 Thalheim – frazione di Oschatz, città nel circondario della Sassonia Settentrionale (Sassonia)
 Thalheim – città nel circondario dei Monti Metalliferi (Sassonia)

Polonia 
 Thalheim – antico nome tedesco di Dziurdziewo, frazione del comune di Kozłowo nel distretto di Nidzica (Varmia-Masuria)

Romania 
 Thalheim – antico nome tedesco di Daia, frazione del comune di Roșia nel distretto di Sibiu (Transilvania)

Svizzera 
 Thalheim – comune nel distretto di Brugg (Canton Argovia)
 Thalheim an der Thur – comune nel distretto di Andelfingen (Canton Zurigo)

Pagine correlate 
 Talheim – pagina di disambiguazione